Khafaja ou Khafadja peut faire référence à :

Patronymes  
 Ibn Khafadja (1058-1137), poète andalou.
 , gouverneur de la Sicile aghlabide (861-869).
  (mort en 871), émir sicilien.

Divers 
 Khafaja, un sous-clan arabe principalement présent en Irak.